Chaetozone christei är en ringmaskart som beskrevs av Victor Toucey Chambers 2000. Chaetozone christei ingår i släktet Chaetozone och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
christei